Un illustré est un magazine comportant des illustrations.

Usages du mot « illustré » :
 L'Illustré, un magazine suisse qui traite de l'actualité
 Le Petit Illustré amusant, magazine humoristique français (1898-1911)
 L'Illustré, un ancien magazine français de bandes dessinées, créé en 1904 par les frères Offenstadt et renommé en 1906 par le Petit Illustré
 Le Petit Illustré, un ancien magazine français de bandes dessinées, créé en 1906 par les frères Offenstadt, à la suite du magazine l'Illustré
 Le Petit Français illustré, un ancien journal français constitué principalement de récits feuilletons, créé en 1889
 Revue illustrée, publication bimensuelle française (1885-1912)